Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jiří Novák e Radek Štěpánek che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Todd Perry 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Jared Palmer /  Pavel Vízner (primo turno)

 František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)
 Leander Paes /  David Rikl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 2004